__БЕЗКН__

Teratodontinae sp. (CBI-1-614) је изумрла врста плаценталних сисара из изумрле потпородице Teratodontinae унутар изумрле породице Teratodontidae, која је у периоду од раног до средњег еоцена настањивала подручје Африке.

Опис 
Једини тренутно знани фосилни остатак ове врсте сисара је горњи десни P4 преткутњак пронађен на фосилним локалитету Чамби CBI-1 () у Тунису.

Тренутно, ова врста сисара још није стручно именована нити уврштена у одређени род, те је зато још у научној литератури знана само под својим регистарским бројем фосила.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте Teratodontinae sp. (CBI-1-614).

Временска распрострањенст врсте Teratodontinae sp. (CBI-1-614) унутар породице Teratodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Teratodontidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке
Несврстане врсте сисара